Carlos Alberto Alves, dit Carlitos, né le  à Lisbonne, est un footballeur professionnel portugais qui évoluait comme milieu de terrain.

Biographie 

Formé à l'Amora Football Club, Carlitos joue principalement en faveur du Benfica Lisbonne du FC Bâle et du FC Sion.

Il est sacré champion du Portugal en 2005 avec Benfica et champion de Suisse à deux reprises avec le club de Bâle.

Carlitos reçoit par ailleurs 7 sélections en équipe du Portugal des moins de 21 ans, où il inscrit 2 buts.

Statistiques

Palmarès 
  Benfica Lisbonne
 Champion du Portugal en 2005
 Vainqueur de la Supercoupe du Portugal en 2005
  Vitoria Setubal
 Finaliste de la Coupe du Portugal en 2006
 Finaliste de la Supercoupe du Portugal en 2006
  FC Bâle
 Champion de Suisse en 2008 et 2010
 Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2008 et 2010 
  FC Sion
Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2015
Finaliste de la Coupe de Suisse en 2017

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur portugais
Joueur de l'Amora FC
Joueur du GD Estoril-Praia
Joueur du Benfica Lisbonne
Joueur du Benfica Lisbonne B
Joueur du Vitória Setúbal
Joueur du FC Sion
Joueur du FC Bâle
Joueur du Hanovre 96
Naissance en septembre 1982
Naissance à Lisbonne